Conspiracy kan vara:

Conspiracy (film)
Conspiracy (album)
Conspiracy X
The Conspiracy
The First Conspiracy
Echelon Conspiracy
Shadow Conspiracy
Kingdom of Conspiracy
Conspiracy of One
The Obsidian Conspiracy
Cavalera Conspiracy
Conspiracy Theory with Jesse Ventura
Conspiracy of Silence
A Conspiracy of Hope
The Bourne Conspiracy
Pura Vida Conspiracy